Ромуальда Шидлаускене (; урожд. Виткаускайте (); 11 июля 1956, Вильнюс) — советская и  литовская шашистка (международные шашки), чемпионка СССР 1977 года, бронзовый призёр 1976 и 1981 годов, четырёхкратная чемпионка Литвы. Участница чемпионатов мира 1977 (5 место), 1981 (5 место), 1995 (8 место), 1997 (14 место), чемпионатов Европы 2002 (22 место), 2004 (19 место), 2006 (20 место) и 2012 годов (28 место). Международный мастер.

Вице-президент Федерации шашек Литвы. Проживает в Вильнюсе.

Ссылки 
 Литовская спортивная энциклопедия

Примечания

Ссылки 
 Фото

Шашисты СССР
Шашисты Литвы
Чемпионы СССР по международным шашкам
Международные мастера по шашкам
Спортсмены Вильнюса